Weidmühle ist der Ortsname von

 Weidmühle (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Weidmühle (Eckartsborn), eine Mühle in Oberhessen
 Weidmühle (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern